Lewine ist der Familienname folgender Personen:

Edward Levine (* 1967), US-amerikanischer Autor
Frances Lewine (1921–2008), US-amerikanische Journalistin
Richard Levine (1910–2005), US-amerikanischer Komponist

Siehe auch:
Lewin, Levine, Levin